T28, T 28 oder T-28 steht für

 North American T-28, ein amerikanisches Trainingsflugzeug
 T-28 (Panzer), einen sowjetischen Panzer
 T28 (Panzer) bzw. T-95, einen sehr schweren amerikanischen Panzerprototypen
 Preußische T 28, die schwerste deutsche Zahnradlokomotive, ausgeliefert 1920 als DR 97 401
 T 28 (Schiff, 1942), ein Flottentorpedoboot 1939
 T-28 (Traktor), ein sowjetischer und später usbekischer Traktor, der in großen Mengen hauptsächlich für den Baumwollanbau produziert wurde

T28